Desa Sumberkepuh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumberkepuh (administrativ by i Indonesien, lat -7,50, long 112,07), Jawa Timur, 
 Desa Sumberkepuh (administrativ by i Indonesien, lat -7,66, long 111,99), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar